Елмали, Елмалъ, Алмалъ (, Меливия), старо име Перуново, е село в Западна Тракия, Гърция в дем Мустафчово (Мики).

История 
Според Любомир Милетич към 1912 година Алмали е помашко град в Даръдерската каза.

Население

Бележки 

Села в дем Мустафчово
Помашки селища в Гърция